La phase finale de l'édition 1984 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1984 en RFA.

Qualifications

Premier tour

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Quarts-de-finale

Matchs aller

Matchs retour 

La Yougoslavie gagne 2-1 sur l'ensemble des deux matchs.

L'Angleterre gagne 5-1 sur l'ensemble des deux matchs.

L'URSS gagne 3-1 sur l'ensemble des deux matchs.

La RFA gagne 6-2 sur l'ensemble des deux matchs.

Phase finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Notes et références 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football moins de 17 ans
Football moins de 17 ans 1984
Championnat Europe Football moins de 17 ans
Europe moins de 17 ans
Championnat Europe Football moins de 17 ans